

Wydarzenia 

 władca Persji Dariusz I Wielki zbudował kanał między Nilem i Morzem Czerwonym